«Фанат» — название нескольких фильмов:
* «Фанат» — СССР, 1989.
 «Фанат 2» — СССР, 1990.
 «Фанат» — США, 1996.
 «Фанат» — США, 2019.

См. также 
 Фанатка (фильм)
 Фанатик (фильм)